Barnich (prononcé , Barnech en luxembourgeois) est un village belge de l'ancienne commune d’Autelbas, situé dans la commune d’Arlon dans la province de Luxembourg en Région wallonne. C’est également, avec Autelbas, un des noms officieux donnés au village actuel d’Autelbas-Barnich.

Barnich n’était un village à part entière que jusqu’en 1948, année où le gouverneur de la province le fit fusionner avec Autelbas, une autre section de l’ancienne commune d’Autelbas correspondant à la partie sud-ouest de l’actuel village d’Autelbas-Barnich, pour former ce dernier.

Barnich était l’évolution de la partie libre de la villa carolingienne d’Altare, partie qui avait été affranchie à la loi de Beaumont en 1256 par l’abbaye de Clairefontaine. Barnich s’était développé au pied de la colline où se situe le cimetière actuel (le quartier de l’église du côté oriental du village). Son nom vient d’ailleurs de la racine bor ou bar qui désigne l’habitat du pied ou du sommet d’une hauteur.

Il subsistait toujours des tensions avec Autelbas, car Barnich, avec l’abolition de l’Ancien Régime, était plus avantageux concernant le bois d’affouage et donc le développement démographique s’y concentrait. C’est pour mettre un terme à ces querelles d’un autre temps et régler le problème du financement des grands travaux publics à Autelbas que la fusion eut lieu.

Notes et références

Voir aussi 

 Autelbas

Arlon
Village en Wallonie

nl:Barnich